Die Maybelline Classic 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Deerfield Beach. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 12. bis 18. Oktober 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Deerfield Beach